Tiggelen ist der Nachname von
 Adri van Tiggelen (* 1957), niederländischer Fußballer
Bart van Tiggelen, niederländischer Physiker